Kennington (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Lambeth
 Kennington (metrostation) van de metro van Londen
 Kennington (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire